Razširitev periodnega sistema elementov preko sedme periode omogoča vključitev možnih kemičnih elementov z atomskimi števili večjimi od 118. Takšen sistem, ki ga je leta 1969 predlagal Glenn T. Seaborg,  bi imel osem ali celo devet period.

Razširitev temelji na načelih, ki veljajo za standardni del periodnega sistema elementov, vanjo pa so vključeni trenutno še neodkriti elementi. Dodatni periodi nista natančni kopiji sedme periode, ampak imata dodatni blok g, ki ima v vsaki periodi 18 elementov z delno zapolnjenimi orbitalami g.

Noben hipotetičen element še ni bil odkrit v naravi ali umetno sintetiziran. Aprila 2008 so trdili, da v naravi obstoja element 122, vendar je večina poznavalcev menila, da je trditev zmotna. Prvi element iz bloka g bi imel najbrž atomsko število 121 in sistematično ime unbiunij. Vsi elementi bi bili, kar se radioaktivnosti tiče, zelo nestabilni in bi imeli izredno kratke razpolovne čase. Izjema bi lahko bil element 126, za katerega se predpostavlja, da bi bil na tako imenovanem otoku stabilnosti.

Po aproksimaciji orbital, ki v kvantni mehaniki opisuje atomsko zgradbo, bi blok g ustrezal  elementom z delno zapolnjenimi orbitalami g, treba pa je upoštevati, da interakcije spin-orbitala pri elementih z visokimi atomskimi števili bistveno zmanjšajo zanesljivost aproksimacije orbital. Nazivi g1, g2 itd. so dobili navdih iz Madelungovega pravila, ki pa je zgolj empirično pravilo z dobro znanimi izjemami (na primer baker).

Blok g

Vsi še neodkriti elementi imajo sistematična imena, skladna z nomenklaturo IUPAC. Imena bodo veljala,  dokler elementov ne bodo odkrili, potrdili in jim dali uradna imena.
 
Trenutno znanje dopušča trditev, da je maksimalno število protonov v jedru med 170 in 210,  se pravi, da je najvišje možno atomsko število enako 210.

Natančen položaj bloka g v periodnem sistemu elementov je bolj stvar špekulacij kot trenutnega znanja: lahko bi bil levo od bloka f, lahko pa tudi desno od njega ali nekje vmes. Njegov položaj v zgornji tabeli ustreza predpostavki, da Madelungovo pravilo velja tudi za višja atomska števila, predpostavka pa je lahko točna ali pa tudi ne.

Glej tudi
 Periodni sistem elementov
 Elektronska konfiguracija
 Blok periodnega sistema
 Blok s
 Blok p
 Blok d
 Blok f

Zunanje povezave
Slike g orbital  z Univerze Kentucky
jeries.rihani.com  Razširjeni periodni sistem elementov
Upper Limit of the Periodic Table and Synthesis of Superheavy Elements

Reference

Periodni sistem elementov
Bloki periodnega sistema elementov